San Vincenzo peut désigner:

 San Vincenzo, commune de la province de Livourne dans la région Toscane en Italie
 San Vincenzo La Costa, commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie
 San Vincenzo Valle Roveto, commune de la province de L'Aquila dans la région Abruzzes en Italie